Црынча (Пазарджикская область) — село в Болгарии.
 Црынча (Смолянская область) — село в Болгарии.